Australian Open 2009 i mixeddouble var den 66. mixeddoubleturnering i Australian Open's historie, og den blev afviklet som en del af Australian Open 2009. Turneringen havde deltagelse af 32 par, heraf 6 wild cards. Kampene blev spillet bedst af to sæt. Ved stillingen 1-1 i sæt spilledes en tiebreak til 10 point som afgørelse på kampen.

Turneringen blev vundet af inderne Sania Mirza og Mahesh Bhupathi, som i finalen slog det fransk-israelske par Nathalie Dechy og Andy Ram med 6-1, 6-3. Sejren var Sania Mirzas første grand slam-titel, mens Mahesh Bhupathi tidligere havde vundet 10 grand slam-titler i herredouble og mixeddouble. Parret fik dermed revanche for nederlaget i finalen året før, hvor de havde tabt til Sun Tiantian fra Kina og Nenad Zimonjić fra Serbien.

Eftersom Sun ikke deltog i årets turnering, forsøgte Zimonjić i stedet at forsvare sin titel sammen med tyskeren Anna-Lena Grönefeld, men parret blev allerede slået ud i første runde.

Resultater

Øverste halvdel

Nederste halvdel

Finale

Kilde / eksterne henvisninger 
 Australian Open – Draws – Mixed doubles

Se også 
 Australian Open 2009
 Australian Open 2009 (herresingle)
 Australian Open 2009 (damesingle)
 Australian Open 2009 (herredouble)
 Australian Open 2009 (damedouble)

Mixed double 2009
2009